Рихард Артур Гольф (; 21 июля 1877, Биттерфельд — 18 февраля 1941, Лейпциг) — немецкий агроном, специализировавшийся на колониальном сельском хозяйстве и животноводстве (овцеводстве); профессор Лейпцигского университета; член НСДАП (с 1932).

Биография 
Рихард (Ричард) Артур Гольф родился 21 июля 1877 года в Биттерфельде в семье владельца поместья; по окончании гимназии он изучал сельское хозяйство в двух поместьях в Саксонии. В 1898 года он поступил на сельскохозяйственный факультет Вроцлавского университета, а с 1901 — был студентом в Сельскохозяйственной академии в Бонне-Поппелсдорфе, где среди его педагогов был Фердинанд Вольман (Ferdinand Wohltmann, 1857—1919), являвшийся основателем немецкой науки о тропическом сельском хозяйстве. В 1902 году Гольф совершил пятимесячную ознакомительную поездку в Северную Америку. В 1903 году он получил степень кандидата наук от университета Галле за диссертацию об американских ирригационных системах. Будучи ассистентом агронома Юлиуса Кюна, Гольф продолжил свои исследования в Институте сельского хозяйства в Галле, где в 1907 году защитил докторскую диссертацию о технике искусственного орошения в Северной Америке.

В том же, 1907, году Артур Гольф был откомандирован Имперской колониальной службой (Reichskolonialamt) в Южную и Юго-Западную Африку. До 1911 года он продолжал свои исследовательские поездки в Восточную Африку, Центральную Азию и ряд европейских стран. В 1912 году Гольф был назначен адъюнкт-профессором Лейпцигского университета: преподавал колониальное сельское хозяйство. Во время Первой мировой войны, в которой он участвовал в качестве ротмистра запаса, Гольфу пришлось прервать свои исследования.

В 1922 году Гольф получил позицию полного профессора животноводства и колониального сельского хозяйства, а также — профессора в Институте животноводства и молочных продуктов (Institut für Tierzucht und Milchwirtschaft). Специализацией Гольфа являлось овцеводство: к его заслугам относят создание в Веймарской республике системы по разведению каракульских овец. Гольф также долгое время возглавлял «Журнал по овцеводству» (Zeitschrift für Schafzucht), а в 1930 году написал раздел по овцеводству в «Справочнике сельского хозяйства» (Handbuch der Landwirtschaft). В дальнейшем, его исследования были сфокусированы над проблемами, связанными с качеством молочной продукции. Кроме того, Артур Гольф первым в Германии провел серию экспериментов по использованью гормонов при выращивании свиней.

В политике Гольф стоял на националистических позициях: еще в 1920 году он вступил в антисемитский Немецкий народный союз обороны и наступления, а в 1932 — присоединился к НСДАП.

В период с 1933 по 1935, а затем и в 1936/1937 годах Артур Гольф являлся ректором Лейпцигского университета, занимая также позиции декана и заместителя декана. 31 октября 1933 года, в своей инаугурационной речи в качестве ректора, он сообщил, что направит университет «по пути Адольфа Гитлера»: «Пусть наш университет пройдет в авангарде духовной революции, которая только начинается!» 11 ноября 1933 года Гольф был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Гольф состоял на многочисленных почетных должностях в сельскохозяйственных ассоциациях, в том числе и в Ассоциации немецких каракульских селекционеров. В 1937 году он был принят в Германскую академию наук «Леопольдина». Скончался 18 февраля 1941 года в Лейпциге.

Работы 
 Untersuchungen über die natürlichen Grundlagen der nordamerikanischen Bewässerungswirtschaft. Diss. phil. Univ. Halle 1903.
 Die Technik der künstlichen Bewässerung in Nordamerika. Habil.-Schr. Univ. Halle 1907.
 Ackerbau in Deutsch=Südwestafrika. Das Trockenfarmen und seine Anwendung in D.S.W.A. Verlag Wilhelm Süsserott Berlin 1911 = Koloniale Abhandlungen H. 47/50.
 Die Kartoffelbestellung. Berlin 1916 = Arbeiten der Gesellschaft zur Förderung des Baues und der wirtschaftlich zweckmäßigen Verwendung der Kartoffeln H. 7.
 Die Sowjet-Agrarreform und der Landwirtschaftsbetrieb in Russisch-Mittelasien. Verlag E. Chr. Seyfert Leipzig 1929 = Arbeiten der Leipziger Oekonomischen Societät.
 Schafzucht. In: Handbuch der Landwirtschaft. Herausgegeben von F. Aereboe, J. Hansen und Th. Roemer. Verlagsbuchhandlung Paul Parey Berlin 1929, Bd. 5, S. 265—335.
 60 Jahre landwirtschaftliches Institut der Universität Leipzig 1869—1929. Herausgegeben vom Landwirtschaftlichen Institut der Universität Leipzig 1930.

Литература 
 Hallesches Akademisches Vademecum. Bd. 1: Bio-Bibliographie der aktiven Privatdozenten und Lektoren der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. Halle (Saale) 1910, S. 288—290.
 Michael Grüttner: Biographisches Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik, Heidelberg 2004, S. 62.
 Wilhelm Zorn: Golf, Richard Arthur. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, ISBN 3-428-00187-7, S. 623.
 Eberhard Schulze: Die Agrarwissenschaften an der Universität Leipzig 1740—1945. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2006 = Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Reihe B, Bd. 10. Darin u. a.: Arthur Golf und das Institut für Tierzucht und Milchwirtschaft, S. 228—246.

Примечания

Ссылки 
 

Агрономы Германии
Агрономы XX века